Bledow steht für:
 Ludwig Bledow (1795–1846), deutscher Schachspieler
 den historischen Namen der Ortschaft Sosnowka in der russischen Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Błędów